Kibō peut désigner :
Kibō, un kanji et un hiragana japonais, signifiant « espoir » en japonais
Kibō, le nom du module expérimental japonais (JEM) de la station spatiale internationale
Kibo, un sommet du Kilimandjaro
Kibo, dômes volcaniques qui s'élèvent à  m, de  de diamètre pour une profondeur de 300 m
Kibo, alias de James Parry, connu par ces grands nombres de messages humoristiques.